Dupleks (druk)
 Dupleks (telekomunikacja)
 Lokomotywa Duplex – czeska lokomotywa
 Starsza pani musi zniknąć, oryginalny tytuł Duplex – film z 2004 roku w reżyserii Danny'ego DeVito
 Duplex (stal)
 TGV Duplex – francuski pociąg dużych prędkości należący do grupy pociągów TGV